Гран-при Бельгии 1961 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1961 года. Автогонки прошли 18 июня 1961 года на трассе Спа-Франкоршам.

Иннес Айрленд поправился после своей травмы на тренировке первого этапа сезона в Монако и вновь сел за руль заводского «Лотуса». «Эмерисон» выстаивл два своих автомобиля под управлением Вилли Мэресса и Люсьена Бьянки, а Оливье Жендебьян вывел на старт жёлтый «Феррари», заявленный за частную команду Equipe Nationale Belge. Организаторы гонки приняли решение, что только 19 лучших участников получат стартовые деньги, из-за чего Тони Марш, Вольфганг Зайдель и Ян Бёрджесс отказались от участия в квалификации и гонке сразу после тренировок, первые двое отдали свои «Лотусы» команде «Эмерисон», чьи автомобили были повреждены в ходе практики. Команда BRP решила дать право участвовать в гонке на своём единственном автомобиле тому из своих гонщиков, кто покажет быстрейшее время и это привело к тому, что Клиф Эллисон, пытаясь опередить второго гонщика команды, вылетел с трассы и сломал обе ноги. «Феррари» доминировали на протяжении всего Гран-при и завоевали места с первого по четвёртое на финише гонки.

Гонка 

|}

Круги лидирования
 Фил Хилл 20 кругов (1, 3-5, 8, 11-13, 15, 17-18, 21-23, 25-30)
 Оливье Жендебьян 3 круга (2, 6-7)
 Вольфганг фон Трипс 7 кругов (9-10, 14, 16, 19-20, 24)

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Бельгии
События 18 июня
Июнь 1961 года
Спорт в Нидерландах в 1961 году